Mountain View Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mountain View Hotel (Tennessee), ID-Nr. 84003681
 Mountain View Hotel (Wyoming), ID-Nr. 07000541